Select — второй студийный альбом британской певицы Ким Уайлд, выпущенный 10 мая 1982 года на лейбле RAK.

Обзор 
Первый сингл с этого альбома «Cambodia», был выпущен в ноябре 1981 года и обозначил перемену звучания в сторону электроники и синтезатора, в отличие от более гитарного дебютного альбома Kim Wilde. Авторами песен снова стали Марти и Рики Уайлд. Рики Уайлд также являлся продюсером. Автором обложки был фотограф Геред Манковиц. Select стал #1 в чартах Нидерландов и #2 в чартах Швеции.

Критика 
Select изначально был менее оценён, чем дебютный альбом. Стефан Уолдон из Juke похвалил вокал Уайлд и песни в целом, несмотря на «стилизацию под современную поп-моду». Он описывает песню «Just a Feeling» как «красивую», а «Cambodia» как «лучшую композицию альбома». Элли Макдональд из The Record описала голос Уайлд как «удивительно пустой», но похвалила авторов Марти и Рики за «прекрасное чувство драматической напряжённости мыльных опер в трёх стихах». В рецензии для The Sun, Ник Макфи называет композицию «View from a Bridge» «умной песенкой», но описал остальную часть альбома как «скучную».

Список композиций 
Авторами всех песен являются Марти Уайлд и Рики Уайлд, кроме обозначенных.

Сертификация

Примечания

Ссылки 

Альбомы 1982 года